Abes Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Abes Mountain (North Carolina)
 Abes Mountain (Oregon)